Prussia, Poroszország latin neve
Sportegyesületek Németországban
 Tennis Borussia Berlin
 Borussia Brand
 Borussia Dortmund
 Borussia Düsseldorf
 Borussia Freialdenhoven
 Borussia Friedenstal, lásd Herforder SV
 Borussia Fulda
 Borussia Gaarden, Vorgänger, lásd TuS Gaarden
 Borussia Halle
 Borussia Harburg
 Borussia Hildesheim
 Borussia Lippstadt
 Borussia Mönchengladbach
 Borussia Myslowitz, lásd Lechia 06 Mysłowice
 Borussia Neunkirchen
 SV Borussia Wuppertal
egyéb
 Borussia-Park Stadion, a Borussia Mönchengladbach stadionja
 SS Borussia, számos német gőzhajó neve:
 SS Borussia (1855), 1855-ben épült, 1879-ben elsüllyedt
 SS Borussia (1905), 1905-ben épült, 1907-ben elsüllyedt
 SS Borussia (1912), 1912-ben épült, 1912 és 1939 között volt szolgálatban